Історія — наука.
 Історія — жанр літератури; оповідання, розповідь.

Наука

Загальна 
 Історія Землі — історія планети Земля.
 Всесвітня історія — історія людства.
 Природнича історія — природознавство.
 Філософія історії — історіософія.

Галузева 

 Історія астрономії
 Історія біології
 Історія військової справи
 Історія географії
 Історія геології
 Історія гірничої справи
 Історія держави і права
 Історія екології
 Історія економіки
 Історія історії
 Історія математики
 Історія медицини
 Історія науки
 Історія науки і техніки
 Історія палеонтології
 Історія політики
 Історія психології
 Історія релігії
 Історія соціології
 Історія фізики
 Історія філософії
 Історія хімії

Регіональна 
 Історія Європи
 Історія Азії
 Історія Африки
 Історія Америки
 Історія Північної Америки
 Історія Центральної Америки
 Історія Південної Америки
 Історія Австралії
 Історія Океанії
 Історія Антарктики

Твори 
 Історія (Геродот)
 Природнича історія (Пліній) 
 Історія (Сульпіцій) 
 Історія (Вільгельм Тірський) 
 «Історія» (1941) — науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова.
 Історія (Фукідід)